Het seizoen 1995/96 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 2 september 1995 en eindigde op 5 juni 1996. 

RRC Tournai won in Vierde Klasse A, KFC Eendracht Zele won in Vierde Klasse B, RCS Visétois won in Vierde Klasse C en KFC Strombeek won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 KFC Heist Sportief fuseerde met KSV Heist-op-den-Berg en werd KSK Heist.
 R. Union Hutoise FC fuseerde met Huy Sports en werd RFC Huy.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Francs Borains (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Izegem (rechtstreeks uit 3A)
 K. Beringen FC (rechtstreeks uit 3B)
 KVO Aarschot (rechtstreeks uit 3B)
 KFC Avenir Lembeek (eindronde)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Lille
 K. Verbroedering Hemiksem

Brabant
 K. Diegem Sport
 KSC Grimbergen

Limburg
 Herk Sport Hasselt

Oost-Vlaanderen
 Eendracht Meldert
 KAV Dendermonde

West-Vlaanderen
 Torhout 1992 KM
 SK Eernegem (interprovinciale eindronde)

Henegouwen
 FC Chapelle-Godarfontaine
 R. Union Jemappes-Flénu (interprovinciale eindronde)

Luik
 RFC Union La Calamine

Luxemburg
 R. Léopold Club Bastogne

Namen
 R. Léopold Club Walcourt

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 RRC Tournai (kampioen 4A)
 KFC Eendracht Zele (kampioen 4B)
 RCS Visétois (kampioen 4C)
 KFC Strombeek (kampioen 4D)
 K. Stade Leuven (eindronde)
 AFC Tubize (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 K. White Star Lauwe (rechtstreeks uit 4A)
 R. Union Jemappes-Flénu (rechtstreeks uit 4A)
 R. Stade Brainois (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Duffel (rechtstreeks uit 4B)
 K. Wijnegem VC (rechtstreeks uit 4B)
 KSK Heist (rechtstreeks uit 4B)
 R. Union Liégeoise (rechtstreeks uit 4C)
 Eendracht Gerhees Oostham (rechtstreeks uit 4C)
 KVV Looi Sport (rechtstreeks uit 4C)
 RUS Andenne-Seilles (rechtstreeks uit 4D)
 KFC Avenir Lembeek (rechtstreeks uit 4D)
 UBS Auvelais (rechtstreeks uit 4D)
 KFC Rapide Wezemaal (eindronde)
 RCS Libramontois (eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Noot: KFC Izegem en K. White Star Lauwe eindigden op een gedeelde 14e plaats. Om te bepalen wie kon deelnemen aan de interprovinciale eindronde werd er een testwedstrijd gespeeld. KFC Izegem won deze wedstrijd met 1-0.

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: Torhout 1992 KM, 24 punten
 Tweede periode: SK De Jeugd Lovendegem, 26 punten
 Derde periode: SK Oostnieuwkerke, 23 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: RC Lebbeke, 23 punten
 Tweede periode: K. Stade Leuven, 22 punten
 Derde periode: KFC Eendracht Zele, 24 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: K. Wellense SK, 21 punten
 Tweede periode: K. Beringen FC, 22 punten
 Derde periode: RCS Visétois, 25 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: AFC Tubize, 28 punten
 Tweede periode: R. Jeunesse Rochefortoise FC, 22 punten
 Derde periode: AFC Tubize, 26 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde Zultse VV en KVK Tienen gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. In principe promoveerde enkel de winnaar van dit duel, maar omwille van een extra vrijgekomen plaats in Derde Klasse promoveerde de verliezer ook.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar Vierde Klasse. De verliezers speelden nog een verliezersfinale.

Verliezersfinale
SC Lambusart-Fleurus promoveerde naar Vierde Klasse. KFC Rapide Wezemaal degradeerde naar Eerste Provinciale.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4